Tjadens ist der Familienname folgender Personen:

 Dorothee Colberg-Tjadens (1922–2004), deutsche Keramikerin, Hochschullehrerin und Politikerin (SPD)
 Herbert Tjadens (1897–1981), deutscher Schriftsteller und Drehbuchautor